Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 oktober 2017.

Mannen 10